Mijo Krešić (trgovac i kulturni djelatnik)
Mijo Krešić (političar)